Gülcan significa "bella com una rosa" en persa i s'utilitza com a nom de dona en turc. Persones amb el nom Gülcan inclouen:

 Gülcan Mıngır - atleta turca
 Gülcan Tunççekiç - ballarina de ballet turca

Prenoms femenins turcs
Pàgines de desambiguació de biografies